ou U-127 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 127 a été construit en 1918, trop tard pour participer à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale.
 Durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire:
 SM UB-127, un sous-marin de Type  lancé en 1918 et qui a coulé en 
 L'Unterseeboot 127 a été construit en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé en décembre 1941.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1940